Фі́длер (, дослівно — «скрипаль») — єврейське і німецьке прізвище. Відомі носії:

 Аркадій Фідлер (; 1894—1985) — польський письменник, журналіст, натураліст і дослідник.
 Білл Фідлер (; 1910—1985) — американський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Вольфрам Фідлер (; 1951—1988) — німецький спортсмен-саночник, чемпіон світу (1975), олімпійський медаліст (1972).
 Джон Фідлер (; 1925—2005) — американський актор театру, кіно, телебачення та озвучування.
 Йорг Фідлер (; 1978) — німецький фехтувальник на шпагах, олімпійський медаліст (2004).
 Корла Август Фідлер (; 1835—1917) — лужицький педагог, музикант, перекладач, поет, редактор і громадський діяч.
 Крістіан Фідлер (; 1975) — німецький футболіст, воротар, футбольний тренер.
 Макс Фідлер (; 1859—1939) — німецький композитор і диригент.
 Тадеуш Фідлер (; 1858—1933) — польський вчений, професор, ректор Львівської політехніки (1902—1903, 1911—1912).